Aspidotheliaceae är en familj av svampar. Aspidotheliaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Aspidotheliaceae